Francis Fukuyama, Amerikaanse politicoloog en filosoof
 Fukuyama (Hiroshima), een stad in de Japanse prefectuur Hiroshima
 Fukuyama (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima
 Fukuyama-indoolsynthese, een reactie in de organische chemie